Henny Noyen (Eindhoven, 12 maart 1984) is een Nederlandse voetballer die sinds het seizoen 2008/09 onder contract staat bij KV Turnhout. Hij maakte in het seizoen 2003/04 zijn debuut in het profvoetbal bij het eerste elftal van FC Eindhoven. Hij kan zowel op het middenveld als in de aanval uit de voeten.

Statistieken

Zie ook
Lijst van Nederlandse voetballers

Noyen, Henny